Raynal kan som auktorsförkortning betyda:

 Aline Marie Raynal
 Jean Raynal

Robotskapade auktorsförkortningar